Camille Claudel puede referirse a:

Personas 
 Camille Claudel (1864-1943), escultora francesa, hermana del poeta, dramaturgo y diplomático francés Paul Claudel.

Cinematografía 
 Camille Claudel (película) o La pasión de Camille Claudel, película biográfica francesa de 1988 sobre la vida de la escultora Camille Claudel (dirección de Bruno Nuytten).
 Camille Claudel 1915, película francesa dirigida por Bruno Dumont y estrenado en el año 2013.